Olsson kan som auktorsförkortning betyda:
 Axel Adolph Olsson
 Urban Olsson

Se även
 Olson (auktor)

Robotskapade auktorsförkortningar